Лицов може бити:

 Лицов (Мекленбург), општина у округу Нордвестмекленбург, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Лицов (Риген), општина у округу Риген, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.